

Persone
Alessandro Ortis (1943) – manager italiano
Fabrizio Ortis (1971) – politico italiano
Girolamo Ortis (1773-1796) – giovane italiano al quale Ugo Foscolo si ispirò nelle sue Ultime lettere di Jacopo Ortis
Venanzio Ortis (1955) – ex mezzofondista italiano

Altro
 Jacopo Ortis – film muto italiano del 1918 diretto da Giuseppe Sterni